Malena es un nombre de tango según el contexto puede referirse a:

 El libro Malena es un nombre de tango de la escritora española Almudena Grandes.
 La película Malena es un nombre de tango del director español Gerardo Herrero.